HMS Springaren har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

 – ubåt sjösatt år 1935
 – ubåt sjösatt år 1961